La Bussière (Loiret)
 La Bussière (Vienne)